VIII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Praga – Berlin – Warszawa w dniach 2-17 maja 1955 roku. Do 13-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2214 km, wystartowało 106 zawodników z 18 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (2 maja 1955), dookoła Pragi (120 km)

II etap, (3 maja 1955), Praga – Brno (185 km)

III etap, (4 maja 1955), Brno – Tabor (175 km)

IV etap, (5 maja 1955), Tabor – Karlowe Wary (215 km)

V etap, (7 maja 1955), Karlowe Wary – Drezno (175 km)

VI etap, (8 maja 1955), Drezno – Karl-Marx-Stadt (103 km)

VII etap, (9 maja 1955), Karl-Marx-Stadt – Lipsk (206 km)

VIII etap, (11 maja 1955), Lipsk – Berlin (200 km)

IX etap, (12 maja 1955), Berlin – Chociebuż (126 km)

X etap, (14 maja 1955), Zgorzelec – Wrocław (174 km)

XI etap, (15 maja 1955), Wrocław – Stalinogród (200 km)

XII etap, (16 maja 1955), Stalinogród – Łódź (205 km)

XIII etap, (17 maja 1955), Łódź – Warszawa (130 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 117-121.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1955
1955 w polskim sporcie
1955 w Europie